De Serie B 2005/06 was het 74ste seizoen van het tweede niveau van het Italiaans voetbalkampioenschap. Het ging van start op 26 augustus 2005 en eindigde op 28 mei 2006. In de 462 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 1044 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,26 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3e plaats dubbele confrontatie
| RD1-team01 = AC Cesena
| RD1-team02 = Torino FC 
| RD1-score01firstleg = 1
| RD1-score02firstleg = 1
| RD1-score01secondleg = 0
| RD1-score02secondleg = 1

| RD1-team03 = Modena FC
| RD1-team04 = AC Mantova 
| RD1-score03firstleg = 0
| RD1-score04firstleg = 0
| RD1-score03secondleg = 1
| RD1-score04secondleg = 1

| RD2-team01 = 'Torino FC 
| RD2-team02 = AC Mantova
| RD2-score01firstleg = 2
| RD2-score02firstleg = 4
| RD2-score01secondleg = 3
| RD2-score02secondleg = 1
}}
Torino promoveert en komt in het seizoen 2006/07 weer uit in de Serie A.

 Degradatie 

UC AlbinoLeffe wint over twee duels en handhaaft zich in de Serie B, US Avellino degradeert.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.Meeste speelminuten

ScheidsrechtersOnderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

Zie ook
Serie A 2005/06
Coppa Italia 2005/06

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2005/06